Ігри в Групі C Золотого кубку КОНКАКАФ 2017 пройшли з 9 липня по 16 липня 2017 року.

Учасники

Підсумкова таблиця

Матчі

Кюрасао — Ямайка

Мексика — Сальвадор

Сальвадор — Кюрасао

Мексика — Ямайка

Ямайка — Сальвадор

Кюрасао — Мексика

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Золотий кубок КОНКАКАФ 2017